Anicius Manlius Severinus Boethius (480–524) – łaciński, rzymski filozof i teolog chrześcijański
 Boecjusz z Dacji (ur. 1240, zm. pomiędzy 1280–1290) – filozof, reprezentant awerroizmu